Тихие игры:
 «Тихие игры» — песня Вячеслава Бутусова и Елены Аникиной.
 «Тихие игры» — альбом Вячеслава Бутусова, вышедший в 2001 году.
 «Тихие игры» — рок-группа из Самары.
 «Тихие игры» — телепередача на канале MTV Россия.
 Тихие игры в лагере — набор игр для детей и подростков во время тихого часа.

См. также 
 Игра (значения)